Die Schweizer Schachbundesliga 2011/12 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2011), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2011 (veröffentlicht im Juli 2011) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2011; BOL = Bolivien, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

SC Lyss-Seeland

Schachklub Réti Zürich

Valais

ASK Winterthur

Schwarz-Weiss Bern

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Es sind nur Spieler aufgeführt, die in der Saison 2011/12 mindestens einen Einsatz hatten.

Weblinks 

 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)